Aschtschissu bezeichnet folgende Flüsse in Kasachstan:

 Aschtschissu (Schagan), im Gebiet Ost-Kasachstan
 Aschtschissu (Alkamergen), im Gebiet Pawlodar  

Aschtschissu bezeichnet außerdem:

 Aschtschissu (Almaty), Ort (celo) im Kreis Schambyl (Gebiet Almaty, Kasachstan)